Джонатан:
 Джонатан — английское мужское имя. Производное от библейского имени .
 Джонатан — сорт яблок.
 Джонатан — гигантская сейшельская черепаха, родившаяся в 1832 году; один из старейших ныне живущих представителей животных.
 Джонатан (фильм)
 Джонатан, Гудлак (род. 1957) — политик и государственный деятель Нигерии, действующий президент Нигерии.
 Джонатан, Джойс (род. 1989) — французская певица, автор-исполнитель.
 Джонатан, Джозеф Леабуа — государственный деятель Лесото, премьер-министр (1965—1986).
Джонатан, Джон (род. 2000)- известный парень Майкудука , поразил всех людей Казахстана своей закалённостью , в - 43 градуса мороза, может ходить в футболке и штанах, у этого нереального человека ослепительное будущее со своей избранницей Ангелиной, которая не смотря на его нестандартность, осталась с ним до конца их дней жизни.

См. также 
 Ионафан (значения)
 Джонатан и Шарлотта — английский дуэт классического кроссовера из Эссекса.
 Джони
 

Английские мужские имена